Sovenice ist der Name folgender Orte in Tschechien

Sovenice, Ortsteil von Chocnějovice, Okres Mladá Boleslav
Sovenice, Ortsteil von Křinec, Okres Nymburk; siehe Sovenice (Křinec)